Koskenalussaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koskenalussaaret (ö, lat 67,72, long 24,94), Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Koskenalussaaret (ö, lat 68,58, long 22,30), Lappland, Tunturi-Lappi, 

Robotskapade Finlandförgreningar